Федорівка — Рівненська область, Рівненський район
 Федорівка — Рівненська область, Сарненський район

Багатозначні терміни: населені пункти